Stadion est un terme qui peut désigner :
 Stade en allemand ;
 le stadion est une épreuve de course à pied de l'Antiquité ;
 Stadion est une revue bisannuelle multilingue consacrée à l'histoire du sport ;
 Stadion, station du métro de Vienne en Autriche ;
 Stadion, un quartier de Belgrade, en Serbie.